NGC 2324 (другое обозначение — OCL 542) — рассеянное скопление в созвездии Единорог.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

NGC 2324 является относительно молодым, но бедным металлами, а также далёким рассеянным скоплением. Объект расположен за пределами рукава Персея.

Примечания 

 

2324
Единорог (созвездие)
Рассеянные скопления